Pallifera megaphallica är en snäckart som beskrevs av Johann Friedrich Carl Grimm 1961. Pallifera megaphallica ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
megaphallica